Temple Bar kan vara:

 Temple Bar, London – en bar i London
 Temple Bar, Dublin – en bar i Dublin
 Temple Bar, Wales – en bar i Cerdigion i Wales
 Temple Bar Magazine – en brittisk tidning utgiven mellan 1860 och 1906

 Temple Bar Airport, Mohave County, Arizona,